Ярмоленко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Ярмоленко, Августа Викторовна (1900—1972) — советский психолог.
 Ярмоленко, Александр Викторович (1905—1944) — советский ботаник.
 Ярмоленко, Анатолий Иванович (род. 1947) — создатель и руководитель белорусского ансамбля «Сябры».
 Ярмоленко, Андрей Николаевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Ярмоленко, Даниил (1620—1678) — наказной гетман Правобережной Украины.
 Ярмоленко, Ольга Анатольевна (творческий псевдоним Алеся; род. 1976) — белорусская эстрадная певица.
 Ярмоленко, Павел Андреевич (1927—2002) — советский педагог-новатор.
 Ярмоленко, Ульяна — советская лыжная гонщица.

См. также 
 Ермоленко